Бори́с Никола́евич Ершо́в — советский и российский инженер-конструктор маломерных судов, популяризатор водно-моторного и парусного спорта.

Биография 
Родился 5 февраля 1952 года в Ленинграде в большой семье инженера и врача.

В 1975 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности судостроение и судоремонт.

Работал руководителем судомодельного кружка, производственным мастером, конструктором, технологом, начальником цеха на государственном предприятии, руководителем своей частной фирмы по производству маломерных судов по своим проектам.

…Все спроектированные им лодки, а их уже набралось более 30, он не только «рисует», но сам строит и испытывает. И в этом одно из объяснений такой популярности лодок талантливого конструктора.

С использованием проектов, технологической оснастки, разработанных Борисом Ершовым, выпускаются катера и лодки на малых судоверфях в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Нижнем Новгороде, Саратове… Продукция оказалась востребована на отечественном рынке, основными заказчиками выступают различные силовые ведомства и ФГУП «Росморпорт».

Кроме лодок и катеров Борис Ершов разработал и внедрил в производство многочисленные проекты изделий из стеклопластика: бассейны, оборудование для ванной комнаты, рекламные тумбы, лотки, кузовные детали, ёмкости для переноса систем разминирования, композитные модули с заданными параметрами проницаемости электромагнитных волн для специальных подразделений, лопасти для ветрогенераторных установок.

Борис Ершов являлся организатором, спонсором и участником общедоступных парусных регат. С 2010 года с целью развития и популяризация парусного спорта, привлечения общественного внимания к водным акваториям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как к месту для занятий спортом и активному семейному отдыху на воде, проводил любительские парусные "Суздальские регаты на швертботах «Лагуна-Комби». Провёл 1-ю Псковскую регату с пересадкой на созданных им швертботах «Лагуна-Комби». Со своими швертботами принимал участие в парусных регатах в Москве, Пскове, Череповце.

Имеет двоих сыновей.

В «Золотой книге Санкт-Петербурга» размещена статья о Борисе Ершове и его кооперативе «Курс».

Умер 23 августа 2020 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

Основные проекты, разработанные Борисом Ершовым 

•	Катер «Ритм».

•	Катер «Ритм-450».

•	Катер «Олимп».

•	Моторная лодка «Пчёлка».

•	Моторная лодка «Гамма».

•	Моторная лодка «Фобос».

•	Катер «Сигма».

•	Картоп-лодка «Пионер».

•	Катер «Ленинград».

•	Катер «Фантом».

•	Каноэ «Гурон».

•	Гидроцикл с надувными бортами.

•	Лодки РИБ серии «Форель»: «Форель-510», «Форель С-260», «Форель С-300».

•	Моторные лодки серии «Дельта»: «Дельта», «Дельта» (Т), «Дельта» (Р), «Дельта 43К», «Дельта-люкс», «Дельта-lite».

•	Лодка «Лагуна» — четыре модификации на основе одного корпуса лодки: гребная, моторная, парусная, РИБ.

•	Швертбот «Лагуна-Комби».

•	Моторная лодка «Краб».

•	Спасательная лодка «Шквал».

•	Моторная лодка «Омега».

•	Моторная лодка «Круиз».

•	Катер «Круиз».

•	Катер «Курьер».

•	Моторная лодка «Камчатка».

•	Лодка РИБ «Спрут».

•	Катера серии «Кальмар»: «Кальмар», «Кальмар-компакт» («БЛ-680» по классификации ВМФ), «Кальмар-компакт K-680HLI», «Кальмар-610», «Кальмар-610А», «Кальмар-610 с каютой», «Кальмар-650», Кальмар «K-680HLD», «Кальмар-720», «Кальмар-АТ65», «Кальмар-АТ61М», «Кальмар-76М», «БЛ-790А» (по классификации ВМФ).

•	Катер «Наутилус» («БЛ-820» по классификации ВМФ).

•	Катер «Наутилус-800» («БЛ-840» по классификации ВМФ).

•	Катер «Октопус-680» («БЛ-680Е» по классификации ВМФ).

•	Катер «Кракен 1200» («БЛ-1200» по классификации ВМФ).

•	Катер «Альянс».

•	Катер «СВ-6 Сейвал».

•	Автоплавдача (проект Бориса Ершова).

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Конструкторы парусных яхт
Кораблестроители России
Похороненные_на_Северном_кладбище_(Санкт-Петербург)